Vissza hozzád (The Best of Me), Nicholas Sparks 2011-ben kiadott regénye
Vissza hozzád (The Best of Me), a regény 2014-es filmváltozata

Vissza hozzád, a Váczi Eszter Quartet zenei albuma, illetve az azon megjelent dal címe